The Tall Man – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1960 al 1962.
I bambini di Cold Rock (The Tall Man) – film statunitense del 2012 diretto da Pascal Laugier.
Tall Man – personaggio creato da Don Coscarelli ideatore della serie cinematografica Phantasm.